Воскобойня:
 Воскобойня — завод, помещение, где производят воск.
 Воскобойня — железнодорожная станция Приднепровской железной дороги.